Er zijn meerdere personen onder de naam Rudolf IV bekend:

 Rudolf IV van Valois (ca. 1021-1074), graaf van Valois (1038-1074), Vexin en Amiens (1063-1074)
 Rudolf IV van Baden-Pforzheim (-1348), markgraaf van Baden-Pforzheim (1291-1348)
 Rudolf IV van Oostenrijk (1339-1365), aartshertog van Oostenrijk (1358-1365)
 Rudolf IV van Baden-Sausenberg (-1487), markgraaf van Baden Sausenberg (1441-1487)

Zie ook 
Rudolf (doorverwijspagina)